Panama – capitale dello stato di Panama
Panama City – capoluogo della contea di Bay, in Florida
Comuni di Panama – lista dei comuni di Panama